Worcester County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Worcester County (Maryland) – okres státu Maryland
 Worcester County (Massachusetts) – okres státu Massachusetts